Лиз:
Лиз (приток Камы) — река в Пермском крае
Лиз, Арнольд — британский политик
Лиз, Джефф — британский автогонщик

См. также 

Лиз и Дик